Јасеновик може бити:

 Јасеновик (Ниш), насеље у општини Пантелеј, Град Ниш, Република Србија
 Јасеновик (Ново Брдо), насеље у општини Ново Брдо, КиМ, Република Србија

Види још 
 Јасен (вишезначна одредница)